Кескюла () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Кескюла, Александр (1882—1963) — эстонский политик.
 Кескюла, Антон Юрьевич (1901—19?) — начальник Пермской военной школы авиационных техников (1931—1937), бригадный комиссар.
 Кескюла, Калев (1959—2010) — эстонский писатель и журналист.
 Кескюла, Керт (1975—2011) — эстонский баскетболист.